Navalny steht für:

 Alexei Anatoljewitsch Nawalny (* 1976), russischer Dissident und Politiker
 Nawalny, Film von Daniel Roher über Alexei Nawalny aus dem Jahr 2022